Топала:

Фамилия 
 Топала, Роберт (более известный как RobTop; род. 1987) — независимый шведский разработчик видеоигр, аниматор и музыкант.

Населённые пункты 
 Топала — село в Чимишлийском районе Молдавии.

См. также 
 Топола